Второй турнир «Кубанская весна» прошёл в марте 2004 года, в станице Полтавская на стадионах «Зеленая Роща» и «Динамо».

В турнир были заявлены:
 от России:
 «ЦСК ВВС» (Самара) и «Чертаново» (Москва) — 3 и 7 место в Чемпионате России 2003 года;
 Женская сборная России по футболу (до 19 лет);
 «Ника» (Нижний Новгород) - 2 место в первой лиге;
 от Украины: «Металлист» (Харьков) — Чемпион Украины 2003 года.

Турнир

Лучшие игроки турнира 
Лучшие игроки турнира:
 вратарь — Вероника Шульга (ЦСК ВВС)
 защитник — Елена Головко (Металлист)
 полузащитник —   (Чертаново)
 нападающий — Екатерина Сочнева (Россия (до 19 лет))
 бомбардир — Ольга Кремлева (ЦСК ВВС) — 4 гола

Победители 
Состав ЦСК ВВС (Самара):
Брылёва, Горячева, Денщик, Егорова, Карасёва, Козлова, Кремлева, Петряева, Пешина, Примак, Седакова, Суслова, Трифонова, Филиппова, Фомина, Шульга, Харченко. Гл.тренер: Виталий Шашков

Игроки ЦСК ВВС (Самара): Анна Горячева (18 лет), Ольга Пешина (17 лет), Яна Фомина (18 лет) и Надежда Харченко (17 лет) на турнире также выступали и за сборную России (до 19 лет).

Источники 
 Примечания

Международные соревнования по футболу в России
Товарищеские турниры по футболу
Футбол в Краснодарском крае
Соревнования по женскому футболу
2004 год в женском футболе
Футбол в России в 2004 году
Женский футбол в России
Международные спортивные соревнования в Краснодарском крае